La stagione 1997-98 è stata la trentacinquesima edizione della Bundesliga, massimo livello del calcio professionistico in Germania.

Stagione

Avvenimenti 
Per la prima volta nella storia della Bundesliga una neopromossa si aggiudicò il titolo di campione di Germania: l'impresa riuscì al  di Otto Rehhagel che dopo aver vinto la Zweite Bundesliga nella stagione precedente, concluse al comando della classifica la sua stagione da neopromossa, resistendo agli attacchi dei campioni in carica del .

Gli uomini di Rehhagel fecero sin dall'inizio la voce grossa in graduatoria, prendendo la testa della classifica già alla seconda giornata. Dopo aver condiviso per una giornata la vetta della classifica con il , il Kaiserslautern dette avvio alla fuga riprendendo alla quarta giornata il comando solitario della classifica. Nel turno successivo emerse invece il  che, dopo un avvio lento (sconfitta nella prima giornata contro lo stesso Kaiserslautern), si accreditò come principale rivale della capolista, che giocando con continuità, mantenne il primato arrivando, alla decima giornata, a +4 dalla seconda. A partire dalla quattordicesima giornata il Kaiserslautern allungò il passo sulla seconda, arrivando a +7 dopo due giornate, vantaggio che permise alla capolista di ottenere il titolo di campione d'inverno con due turni di anticipo.

Il Kaiserslautern iniziò bene il girone di ritorno sconfiggendo il Bayern Monaco nello scontro diretto per 2-0, ma di lì calarono lievemente il ritmo consentendo ai rivali di portarsi, dopo tre giornate, a -2 dalla vetta. Il Kaiserslautern rispose ributtando i bavaresi a -9 nel giro di cinque turni: nonostante un secondo ritorno del Bayern Monaco, la capolista riuscì a gestire il vantaggio e, con un turno di anticipo, gli uomini di Rehhagel si laurearono per la seconda volta campioni di Germania, dopo aver travolto per 4-0 in casa il .

Per quanto riguarda i verdetti in chiave europea ci fu bagarre in zona UEFA, con tre squadre nel giro di due punti: ebbero la meglio all'ultimo turno lo  e lo  nei confronti dell' e del , che dovettero quindi accontentarsi della Coppa Intertoto. Altrettanto combattuta fu la lotta per non retrocedere, che vide alla vigilia dell'ultimo turno il  e il  separate da tre punti sul Karlsruhe: battendo il Wolfsburg i puledri agganciarono il Karlsruhe, sconfitto da un Hansa Rostock ancora in corsa per un posto in zona UEFA, salvandosi grazie alla migliore differenza reti, mentre il Colonia pareggiò per 2-2 contro il , scendendo in Zweite Bundesliga assieme al Karlsruhe e all', retrocesso con una giornata di anticipo. Per il Colonia è la prima retrocessione in serie cadetta della sua storiaː da questo momento, fino alla stagione 2017/18, l'Amburgo sarà l'unica squadra a non essere mai retrocessa.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla UEFA Champions League 1998-1999
      Ammessa ai preliminari di UEFA Champions League 1998-1999
      Ammessa ai sedicesimi di finale di Coppa delle Coppe 1998-1999
      Ammesse alla Coppa UEFA 1998-1999
      Ammesse alla Coppa Intertoto UEFA 1998
      Retrocesse in 2. Bundesliga 1998-1999

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Squadra campione

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Kaiserslautern, Bayern Monaco (19)
 Maggior numero di pareggi: Schalke, Bayer Leverkusen (13)
 Maggior numero di sconfitte: Colonia, Arminia Bielefeld (18)
 Minor numero di vittorie: Arminia Bielefeld (8)
 Minor numero di pareggi: Colonia, Wolfsburg (6)
 Minor numero di sconfitte: Kaiserslautern (4)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (69 gol fatti)
 Peggior attacco: Schalke, Amburgo, Wolfsburg (38 gol fatti)
 Miglior difesa: Schalke (32 gol subiti)
 Peggior difesa: Colonia (64 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+32)
 Peggior differenza reti: Wolfsburg (-16)
 Miglior serie positiva: Bayer Leverkusen (22, 8ª-29ª) 
 Peggior serie negativa: Amburgo (4, 14ª-17ª) , Borussia Dortmund (4, 7ª-10ª) , Wolfsburg (4, 24ª-27ª) , Arminia Bielefeld (4, 12ª-15ª) , Hertha Berlino (4, 4ª-7ª) , Colonia (4, 30ª-33ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (5, 3ª-7ª) 
Partite
 Più gol (9): 
Duisburg-Borussia Mönchengladbach 4-5, 31 ottobre 1997
 Maggior scarto di gol (5): Bayer Leverkusen-Stoccarda 6-1, Bayer Leverkusen-Karlsruhe 6-1, Bayer Leverkusen-Amburgo 5-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 34 gol nella 20ª giornata, 34 gol nella 4ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 14 gol nella 24ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 33ª giornata, 25ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Hellmut Krug (18)
 Markus Merk (18)
 Bernd Heynemann (17)
 Edgar Steinborn (17)
 Hartmut Strampe (16)
 Hermann Albrecht (15)
 Alfons Berg (15)
 Georg Dardenne (15)
 Herbert Fandel (15)
 Jürgen Aust (14)
 Jürgen Jansen (14)
 Hans-Jürgen Weber (14)

 Bernhard Zerr (14)
 Winfried Buchhart (13)
 Lutz-Michael Fröhlich (13)
 Uwe Kemmling (13)
 Torsten Koop (13)
 Franz-Xaver Wack (13)
 Lutz Wagner (13)
 Jörg Keßler (12)
 Wolfgang Stark (12)
 Helmut Fleischer (1)
 Michael Malbranc (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997